Руслан Ротан е украински футболист, полузащитник. Капитан на ФК Днипро и част от националния отбор на Украйна. Участник на Мондиал 2006 и Евро 2012.

Кариера

Футболна кариера 
Руслан се занимава с футбол от шестгодишен, като тренира в школата на местния „Ворскла“. Когато е на 12 години, по съвет на треньора Александър Горнустаев, Ротан е записан в спортния интернат в Днепропетровск. В професионалния футбол дебютира на 16 години за дубъла на Днепър. На 7 ноември 1999 дебютира за мъжкия тим в мач с Кривбас. Руслан не успява да се наложи в състава и през 2001 се връща в дубъла. През 2002 треньорът Евгений Кучеревский подмладява отбора и налага Ротан като крило. Играчът успява да разкрие пълният си потенциал и за една година от играч на дублиращия отбор стига до националния тим на страната. На 12 февруари 2003 дебютира в мач срещу Турция. През 2004 помага на Днепър да станат трети в първенството и да достигнат финал за купата на страната. През лятото на 2005 Руслан преминава в Динамо Киев. Успява да си спечели титулярното място и печели купата на Украйна. Също така вкарва важни попадения за националния отбор и участва на Мондиал 2006. Там халфът изиграва 3 мача, в 2 от които влиза като резерва. През сезон 2006/07 играе много рядко поради травми, но печели титлата и купата с Динамо. След като не успява да си възвърне мястото в тима, в началото на 2008 Ротан се връща в Днепър. След отказването на капитанът Андрий Русол, Руслан става капитан на Днепър. В сезон 2008/09 става играчът с най-много асистенции в първенството. Повикан е за Евро 2012, но там записва само 1 мач, а Украйна отпада още в групите.

Статистика

Източници 
 Профил на transfermarkt.de
 Профил на national-football-teams.com
 Статистика на сайта на украинската футболна федерация
 Профил в dynamomania.com 
 Статистика в sports.ru

Украински футболисти
Футболисти на Динамо Киев
Родени в Полтава